mechanik – zajęcie
 Mechanik – miesięcznik naukowo-techniczny
 Mechanik – hiszpański thriller psychologiczny z 2004 roku
 Mechanik – amerykański thriller akcji z 1972 roku
 Mechanik – amerykański thriller akcji z 2011 roku, remake filmu z 1972 o tym samym tytule
 Mechanik – trzeci singel z trzeciej płyty czeskiego zespołu Mandrage
 Mechanik – pseudonim Mieczysława Jureckiego
 Mechanik – potoczne określenie maszynisty na kolei
 Mechanik – polski szybowiec amatorski zbudowany w dwudziestoleciu międzywojennym

Zobacz też 
 Mechanik Warnice – klub sportowy w Warnicach
 Mechanik Bobolice – klub sportowy w Bobolicach
 mechanik wachtowy – stanowisko oficerskie w dziale maszynowym na statku handlowym
 mechanik motorowodny – patent Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego